

Іверка — село, Іжморський округ, Кемеровська область
 Іверка — селище, Іжморський округ, Кемеровська область